Durrer est un nom de famille de suisse alémanique porté par :

 Adalbert Durrer (1950–2008), personnalité politique suisse (CVP) ;
 Adrian Durrer (2001- ), footballeur suisse ;
 Delia Durrer (2002- ), skieuse suisse ;
 Franz Durrer (1790-1857), personnalité politique suisse ;
 Hans Durrer (1953- ), écrivain suisse ;
 Josef Durrer (1841–1919), ingénieur et personnalité politique suisse (FDP) ;
 
 Ruth Durrer (1958- ), astrophysicienne suisse. Voir  ;
 Sylvie Durrer (1960- ), linguiste suisse, directrice de l’EBG ;
 Zeno Durrer (1884–1967), entrepreneur suisse.

Voir aussi 
 Dürer